Slovo Bern má více významů

 Bern, hlavní město Švýcarska
 Bern (kanton), kanton (členský stát) ve Švýcarsku 
 Lord Bern, fiktivní postava z Letopisů Narnie